

Patronyme

 David Braillard (1826-1896), architecte suisse.
 Louis Braillard (1906-1996), pilote automobile suisse.
 Maurice Braillard (1879-1965) architecte et urbaniste suisse.
 Thierry Braillard (1964-  ), homme politique français.
 Willy Braillard (1946-  ), pilote automobile belge.